Вильямартин () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Кадис. Занимает площадь 210 км². Население — 12 570 человек (на 2010 год). Расстояние — 92 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Villamartín 
 Villamartín
 

Населённые пункты Кадиса
Муниципалитеты Кадиса